Canzani ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Canzani (* 1953), uruguayischer Sänger und Produzent
 Yaiza Canzani Garcia (* 1987), spanisch-uruguayische Mathematikerin